Zajezdnia autobusowa w Toruniu – jedyna zajezdnia autobusowa na terenie Torunia.

Lokalizacja 
Zajezdnia autobusowa znajduje się w północnej części miasta, w dzielnicy Koniuchy. Wjazd na teren zajezdni znajduje się od ulicy Legionów 220.

Historia 
Potrzeba wybudowania zajezdni autobusowej w Toruniu zrodziła się tuż po II wojnie światowej, kiedy to miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać, a komunikacja autobusowa stawała się głównym środkiem komunikacji w mieście. W 1949 roku wybudowano dla niej na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza budynek warsztatowy, a na początku lat 70. XX wieku zamknięto fragment ulicy Bema w celu zorganizowania prowizorycznego placu postojowego dla autobusów. Później podobnie uczyniono z placem obok starego stadionu żużlowego przy ul. Broniewskiego. 

Budowę nowej zajezdni autobusowej rozpoczęto w 1973 roku, a 1976 roku została ona oddana do użytku. W latach 1983 i 1984 przeprowadzono w niej remont. W latach 2016 – 2020 władze miasta planują generalny remont kompleksu zajezdni i w tym samym czasie doprowadzenie tam – wraz z budową linii tramwajowej na JAR – torowiska tramwajowego. 

W maju 2019 roku wybudowano nowy wjazd do zajezdni od strony ulicy Wielki Rów.

Charakterystyka 
Toruńska zajezdnia autobusowa, w skład której wchodzą:
 budynek administracyjny,
 dyspozytornia, 
 warsztaty ze stanowiskami obsługowo – naprawczymi,
 myjnia,
 magazyn,
 stacja paliw,
 place postojowe dla autobusów,
stanowi zaplecze techniczne dla 145 autobusów.

Tabor 
Obecnie w zajezdni autobusowej garażują 145 autobusy, w tym 39 marki Solaris, 39 MAN, a pozostałe to Jelcze, które obsługują 42 linie.

Galeria 
Wybrany tabor Miejskie Zakładu Komunikacji w Toruniu:

Zobacz też 
 Transport w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 Walczak-Więcławska A., 95 lat w służbie toruńczyków, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Toruń 1986.
 Strona Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MZK Toruń
 Zarys historii komunikacji tramwajowej w Toruniu

Autobusy w Toruniu
Toruń
Toruń